Wynnewood kan syfta på:

 Wynnewood, Oklahoma
 Wynnewood, Pennsylvania